Thespakusatsu Gunma (jap. , Zasupa Kusatsu Gunma) ist ein japanischer Fußballclub aus der Präfektur Gunma. Der Klub wurde als Thespa Kusatsu 2005 gegründet und spielt seit der Saison 2020 in der J2 League. Die Umbenennung zum jetzigen Namen erfolgte im Februar 2013.

Da Kusatsu als Kur- und Badeort bekannt ist, ist der Beiname als „The Spa“ zu lesen und hat keine andere Bedeutung.

Geschichte 
Der Verein wurde 1995 in Kusatsu gegründet. Zunächst lief er unter dem Namen Liaison Kusatsu Football Club auf. Die Spieler kamen in den ersten Jahren von der Higashi Nihon Soccer Academy.
Die Schule musste aufgrund finanzieller Schwierigkeiten 1999 geschlossen werden. Dennoch entschieden sich die Spieler dafür in Kusatsu zu bleiben und den Verein weiterzuführen.

Im Jahr 2002 wurde der Verein zu K.K. Kusatsu Onsen Football Club (, kabushiki-gaisha Kusatsu Onsen Sakkā Kurabu) als Aktiengesellschaft reorganisiert, in der Hoffnung, mittelfristig den Sprung in den Profifußball zu erreichen.
Später wurde der Name in Thespa Kusatsu ein weiteres Mal geändert.

Im Jahr 2003 gelang erstmals der Sprung in die drittklassige Japan Football League und 2004 gar erstmals in den Profifußball. Seither konnte sich Thespa Kusatsu in der J2 League etablieren.

Um die Zugehörigkeit zur Präfektur Gunma stärker zu betonen, wurde der Name des Vereins abermals in Thespakusatsu Gunma geändert. Hierbei blieb das Logo aber unverändert.

Stadion 

Wegen der strengen Vorschriften der J. League muss der Klub seine Heimspiele im Shoda Shoyu Stadium Gunma in der nahegelegenen Präfektur-Hauptstadt Maebashi austragen. Das Stadion ist ein Mehrzweckstadion, wurde vom Soyasaucenhersteller Shoda Shoyu gesponsert und fasst bis zu 15.253 Personen.

Erfolge 
 Kantō Soccer League 2. Division
 Meister: 2003 
 Japan Football League
 3. Platz: 2004 
 J3 League
 Vizemeister: 2019

Spieler 
Stand: Februar 2023

Trainerchronik

Saisonplatzierung 

JFL: Japan Football League (4. Ligaebene)

KSL: Kantō Soccer League (5./6. Ligaebene)

GPDx: Gunma Prefectural Division x (7.–10. Ligaebene)

Weblinks 

 Offizielle Website
 Thespakusatsu Gunma in der Datenbank von transfermarkt.de
 Thespakusatsu Gunma in der Datenbank von soccerway.com

Einzelnachweise 

Japanischer Fußballverein
 
Gegründet 1995
Organisation (Präfektur Gunma)